Фокамберг () — упраздненный кантон во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. Входил в состав округа Сент-Омер.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2009 г.):

 Авру (539 чел.)
 Ангинегатт (431 чел.)
 Бомец-ле-Эр (218 чел.)
 Боми (596 чел.) 
 Даннебрек (376 чел.) 
 Куаэк (578 чел.)
 Лер (331 чел.)
 Мерк-Сен-Льевен (582 чел.)
 Оденктен (666 чел.) 
 Ранти (554 чел.)
 Рекленган (187 чел.) 
 Сен-Мартен-д'Арденган (306 чел.) 
 Тьямбронн (710 чел.)
 Февен-Пальфар (522 чел.)
 Флешен (521 чел.) 
 Фокамберг (973 чел.) 
 Энкен-ле-Мин (1 051 чел.) 
 Эрни-Сен-Жюльен (314 чел.)

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 22,8 %
 промышленность — 6,0 %
 строительство — 14,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 32,2 %
 государственные и муниципальные службы — 24,1 %

Политика 
На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали Франсуа Олланду в 1-м туре 28,3 % голосов против 26,9 % у Марин Ле Пен и 26,8 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 51,4 % голосов (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,5 %, Сеголен Руаяль — 24,1 %; 2 тур: Саркози — 54,9 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 6-му избирательному округу департамента Па-де-Кале в 1-м туре они отдали большинство голосов — 40,3 % — независимому левому кандидату Эрве Поэру, а во 2-м туре поддержали кандидата Союза за народное движение Фредерика Вашё, получившего 50,9 % голосов. (2007 г. 8-й округ. Мишелю Лефэ (СП): 1 тур — 44,2 %). На региональных выборах 2010 года в 1-м туре победил список социалистов, собравший 35,1 % голосов против 22,4 % у Национального фронта и 19,2 % у списка «правых». Во 2-м туре единый «левый список» с участием социалистов, коммунистов и «зелёных» во главе с Президентом регионального совета Нор-Па-де-Кале Даниэлем Першероном получил 44,6 % голосов, «правый» список во главе с сенатором Валери Летар занял второе место с 28,1 %, а Национальный фронт Марин Ле Пен с 27,3 % финишировал третьим.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Па-де-Кале